Вярска —  посёлок в Эстонии, уезд Пылвамаа.
 Вярска — бывшая волость в Эстонии, уезд Пылвамаа.
 Вярска — залив Чудско-Псковского озера, Эстония
 Вярска или Вяр — река, впадает в Псковско-Чудское озеро, Эстония.